Eduard Martínez peut désigner :
 Eduard Martínez i Ferrando (1883-1935), écrivain et intellectuel valencien ;
 Eduard Martínez-Sabater i Seguí (1896-1946), avocat et homme politique espagnol.